Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2012 года — 14-й турнир юниорского чемпионата мира под эгидой ИИХФ, проходивший с 12 по 22 апреля 2012 года в чешских городах Брно, Зноймо и Бржецлав. Сборная США стала чемпионом и завоевала свой седьмой титул, разгромив в финале сборную Швеции со счётом 7:0. Бронзовую медаль выиграла сборная Канады, победившая в матче за третье место сборную Финляндии — 5:4 в овертайме.

Лучшим бомбардиром стал защитник канадцев Мэтт Дамба, набравший 12 (5+7) очков за результативность. Он же стал и лучшим защитником турнира. Лучшим вратарём был признан американец Коллин Олсон, а лучшим нападающим стал швед Филип Форсберг.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 10 национальных команд — восемь из Европы и две из Северной Америки. Сборные Латвии и Дании пришли из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона.

Европа
 ×
 ^
 *
 *
 *
 *
 ^
 *
Северная Америка
 *
 *
 <div id="1">* = 8 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2011 года
 ^ = 2 команды перешли в высший дивизион по итогам первого дивизиона чемпионата мира 2011 года
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Судьи 
ИИХФ утвердила 12 главных и 10 линейных судей для обслуживания матчей чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2012 года.

Главные судьи
  Игор Дремель
  Гарри Думас
  Петер Гебеи
  Роман Гофман
  Ян Грибик
  Андреас Кох
  Даниэль Конц
  Ансси Салонен
  Максим Сидоренко
  Микаэль Шёквист
  Паскаль Сан-Жак
  Флориан Цехетлайтнер

Линейные судьи
  Скотт Даглиш
  Томми Джордж
  Джастин Халл
  Андреас Колер
  Вит Ледерер
  Томаш Пешек
  Николай Пономарёв
  Роман Шиханов
  Кристиан Викман
  Эмиль Илетинен

Предварительный этап

Группа A 

Время местное (UTC+2).

Группа B 

Время местное (UTC+2).

Утешительный раунд 
Учитываются результаты личных встреч предварительного раунда.

Время местное (UTC+2).

Плей-офф

Четвертьфинал 
Время местное (UTC+2).

Полуфинал 
Время местное (UTC+2).

Матч за 5-е место 
Время местное (UTC+2).

Матч за 3-е место 
Время местное (UTC+2).

Финал 
Время местное (UTC+2).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки:
 Вратарь:  Коллин Олсон
 Защитник:  Мэтт Дамба
 Нападающий:  Филип Форсберг

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

2012
Ю